Uefa-kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 är den europeiska fotbollskonfederationen Uefas kvaltävlingar till världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland. Ryssland är som värdland direktkvalificerat och övriga 54 av Uefas 55 medlemmar tävlar om 13 platser till världsmästerskapets slutspel. Kvalificeringsformatet bekräftades av Uefas exekutiva kommitté 22–23 mars 2015 i Wien. Kvalet inleddes 4 september 2016 och avslutades 14 november 2017.

Format 
 Första omgången (gruppspelet): De 54 lagen delades in i nio grupper med sex lag vardera. Det bäst placerade laget i respektive grupp kvalificerar sig för världsmästerskapet. De åtta bästa tvåorna går vidare till den andra omgången (playoff).
 Andra omgången (playoff): De åtta bästa tvåorna från den första omgången lottas ihop till fyra dubbelmöten där de fyra vinnarna kvalificerar sig för världsmästerskapet.

Deltagande landslag
52 av 53 Fifa-anslutna landslag gick in i kvaltävlingarna medan Ryssland som värdnation var direktkvalificerat till världsmästerskapens slutspel. 

Fifas världsranking för herrar för juli 2015 låg till grund för lagens uppdelning i lottningsgrupperna. Lottningen till den första omgången (gruppspelet) hölls den 25 juli 2015 i Konstantinpalatset i Strelna, Sankt Petersburg, Ryssland. Med hänsyn till de känsliga politiska relationerna mellan Armenien och Azerbajdzjan begärde Uefa att Fifa skulle bibehålla den dåvarande Uefa-policyn om att inte ha dessa två lag i samma kvalgrupp.

Då Gibraltar och Kosovo antogs som medlemmar i Fifa på våren 2016, efter att Uefas lottning ägt rum, fick båda varsin plats i efterhand i de två femlagsgrupperna H och I.

Listan nedan visar landslagen som deltog i lottningen sorterade efter dåvarande placering på världsrankingen (som står inom parenteser).

Lottningsgrupp 1
  (2)
  (3)
  (5)
  (7)
  (8)
  (9)
  (10)
  (12)
  (14)

Lottningsgrupp 2
 (15)
  (15)
  (17)
  (18)
  (20)
  (22)
  (23)
  (24)
 

Lottningsgrupp 3
 (27)
  (29)
  (30)
  (31)
  (33)
  (36)
  (37)
  (43)
  (44)

Lottningsgrupp 4
 (48)
  (49)
  (51)
  (52)
  (67)
  (68)
  (74)
  (81)
  (82)

Lottningsgrupp 5
 (85)
  (87)
  (89)
  (90)
  (100)
  (105)
  (108)
  (110)
  (124)

Lottningsgrupp 6
 (142)
  (146)
  (147)
  (153)
  (158)
  (192)
  (202)

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Andraplacerade lag

Playoff

Källor 
 FIFA:s webbplats